Schelde peut faire référence à : 
 Schelde (en français : Escaut), un fleuve européen de 350 km de long, qui traverse 3 pays (France, Belgique et Pays-Bas) et 7 régions, avant de se jeter en Mer du Nord. 
 Schelde, un chantier naval des Pays-Bas.